Gouliyev est un patronyme porté notamment par :

 Eltchin Gouliyev (1967-), homme politique azerbaïdjanais ;
 Madat Gouliyev (1958-) ministre de l'industrie de la défense de la République d'Azerbaïdjan ;
 Zaur Gouliyev , officier de l'armée azerbaïdjanaise.